Els crurotarsis (Crurotarsi, llatí 'turmells de creu') són un grup d'arcosaures, que fou definit com a clade basat en nodes per Paul Sereno el 1991, per substituir l'antic terme Pseudosuchia. Per accident, Sereno no creà un clade de tija com havia desitjat, car la filogènia basal d'aquest clade no està ben compresa. El 2005, Sereno en donà una definició basada en tiges no publicada: totes les formes més properes a Crocodylus niloticus que a Passer domesticus (és a dir, més properes als cocodrils que a les aus).

Filogènia 
Cladograma segons Parrish (1993), Nesbitt (2003 & 2005), i Nesbitt & Norell (2006).

Referències